Nicolae Mihăilescu román nemzetközi labdarúgó-játékvezető
Nicolae Mihăilescu (1965) román vívó, olimpikon